Velum nebo vélum (z latinského slova označujícího plachetku, pláštík či závoj) může být:

 biologie

 Velum (anatomie) – zadní neboli měkké patro
 Velum (botanika) – blána obklopující sporangia šídlatek
 Velum (entomologie) – výčnělek či blanka na přední končetině hmyzu, obdoba ostruhy na střední končetině
 Velum (malakologie) – výběžky kolem úst u některých larev měkkýšů
 Velum (mykologie) – závoj hub (velum partiale) nebo plachetka hub (velum universale)

 liturgie

 Kalichové velum – čtvercová látková přikrývka, pokládaná na mešní kalich při bohoslužbě 
 Ciboriové velum – ozdobná přikrývka pokládaná na ciborium k uložení ve svatostánku
 Oltářní velum (jiným termínem korporál) – čtvercová nebo obdélná přikrývka, pokládaná na oltářní menzu při bohoslužbě 
 Humerál (velum k požehnání) – límec, široký ozdobný látkový pruh zakrývající ramena kněze při požehnání eucharistií

 meteorologie

 Velum (meteorologie) – závoj okolo vrchní části kumulonimbu, stejně jako pileus splývající s mateřským oblakem